Les Batignolles sont un quartier de Paris situé dans le .

Étymologie 
En 1414, est mentionné dans un bail de vignes le « terroir de Batilloles ». Ce nom dérivé du latin batifollium signifie moulin à vent en langue d’oïl (langue du nord de la France). Il est parfois - à  tort - confondu avec bastidiole qui signifie une construction fortifiée en langue d’oc (langue du sud de la France).

Ce nom a aussi été donné à différents toponymes, bâtiments ou œuvres artistiques ayant un rapport avec ce quartier, ainsi qu'à un groupe d’artistes et à des entreprises.

Quartier, voies et parcs 
 Un quartier de Paris :  le quartier des Batignolles ;
un quartier du Mans : le quartier des Batignolles ;
 une ancienne commune du département de la Seine : Batignolles-Monceau ;
 des voies de Paris :
 le boulevard des Batignolles,
 la rue des Batignolles,
 la place des Batignolles, aujourd’hui appelée Place du Docteur-Félix-Lobligeois ;
 un cimetière parisien : le cimetière des Batignolles ;
 un tunnel ferroviaire, le tunnel des Batignolles, lieu de l'accident ferroviaire du tunnel des Batignolles du .
 une ancienne gare de marchandises : la gare des Batignolles, située à proximité de la gare de Pont-Cardinet. Aujourd’hui désaffecté, le terrain est réaménagé pour constituer le parc Clichy-Batignolles - Martin Luther King, et plus généralement le projet urbain Clichy-Batignolles ;
 deux parcs et jardins publics, situés de part et d’autre de la rue Cardinet :
 le parc Clichy-Batignolles - Martin Luther King,
 le square des Batignolles.
 Boulevard des Batignolles, une voie de Nantes.

Bâtiments 

 Trois églises :
 l’église Sainte-Marie des Batignolles, rue Legendre,
 l’église Saint-Michel des Batignolles, rue Saint-Jean ;
 l'ancienne église et la nouvelle église Saint-Georges des Batignolles (Nantes)
 le théâtre Hébertot s’est appelé théâtre des Batignolles de 1838 à 1907.

Œuvres artistiques 

 Le quartier a donné son nom à un groupe de peintres de la fin du  : le groupe des Batignolles, avec, notamment, Édouard Manet. Le tableau Un atelier aux Batignolles, peint par Henri Fantin-Latour en 1870, immortalise ce groupe.
 Les Fin-de-Siècle des Batignolles est le nom d'une société bigophonique fondée en 1891 et active durant plus de treize ans.
 Le Costaud des Batignolles est un film français réalisé par Guy Lacourt en 1951.
 Sœur Marie-Thérèse des Batignolles est une série de bande dessinée humoristique de Maëster apparue en 1982.
 Le Perroquet des Batignolles est un feuilleton radiophonique de Jacques Tardi et Michel Boujut, diffusé en 1997.
 Emile Gaboriau a écrit un ouvrage fondateur de la littérature policière avec Le Petit Vieux des Batignolles, édité en 1876.
 Francine Caron, qui vit rue Legendre, a écrit  Le petit Guide du Square des Batignolles paru chez Alain Benoit, éditeur à Rochefort du Gard, en 2001. L'auteur a récidivé en 2006 avec Parcs et Lunaparks de Paris, dans la collection Les Œuvres Jointes de La Jointée, association éditrice de la revue Jointure, avec une préface de Georges Friedenkraft et une post-face de Jean-Pierre Desthuilliers.  Ce livre intitule sa page 25 Un atelier aux Batignolles, et présente d'autres haïkus ou notes sur le square et sur le quartier.
 Arnaud Fleurent-Didier mentionne plusieurs noms de rues du quartier dans sa chanson Je vais au cinéma (2009).
Élise Picandet a écrit la nouvelle Les canards du square des Batignolles publiée dans le recueil Alchimie édité par le Crous (2020).
 Plusieurs chansons portent son nom :
 À Batignolles est une chanson d'Aristide Bruant
 Boulevard des Batignolles est une chanson d'Yvan Dautin
 Les Batignolles est une chanson écrite en 1976 par Yves Duteil.
 Batignolles Square est une chanson du groupe Shazz.

Entreprises 
 La Société de construction des Batignolles, entreprise de construction de locomotives et d'infrastructures ferroviaires créée en 1871 par Ernest Goüin ;
 Batignolles-Châtillon, filiale nantaise de la Société de construction des Batignolles
 Spie Batignolles, groupe français de construction, créé en 1968 à la suite de la fusion de la Société de construction des Batignolles et de la Société parisienne pour l'industrie électrique.

Notes et références